Le terme Vénus de Brassempouy peut désigner :

 La Dame de Brassempouy, dite aussi Dame à la Capuche ;
 La Vénus de Brassempouy, dite aussi La Poire.